Kirchenkarbahn steht für:

 Kirchenkarbahn I, Einseilumlaufbahn in Hochgurgl, Tirol, Österreich
 Kirchenkarbahn II, Einseilumlaufbahn in Hochgurgl, Tirol, Österreich